Allens Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Allens Island (Tennessee)
 Allens Island (Virginia)

in Kanada:
 Allens Island (Neufundland und Labrador)